Antonino Gullo (1972) – politico italiano
Fausto Gullo (1887-1974) – politico italiano, membro dell'Assemblea Costituente
Lillo Gullo, all'anagrafe Calogero Gullo (1952) – poeta, aforista e giornalista italiano
Luigi Gullo (1917-1998) – politico italiano, figlio di Fausto
Maria Tindara Gullo (1964) – politica italiana
Rocco Gullo (1899-1972) – avvocato e politico italiano, sindaco di Palermo e membro dell'Assemblea Costituente